Gens Marcia een voorname familie in het Oude Rome;
Marcia (grootmoeder van Julius Caesar), echtgenote van Gaius Iulius Caesar, de grootvader van de dictator Julius Caesar;
Marcia (concubine van Commodus), Marcia Aurelia Ceionia Demetrias, de concubine en in 193 een van de moordenaars van de 2e-eeuwse Romeinse keizer Commodus;
Koningin Marcia, volgens de legende koningin van Brittannië van 363 v.Chr. - 358 v.Chr.;
Marcia Furnilla, vrouw van keizer Titus
Marcia (geslacht), een slakkengeslacht.
Marcia (moeder van Trajanus), zuster van Marcia Furnilla, echtgenote van Marcus Ulpius Traianus en moeder van keizer Trajanus
Marcia De Wachter (1953), directeur-Schatbewaarder Nationale Bank van België